

Persone
 Alessandro Aleotti (1972) – vero nome del cantautore e produttore discografico italiano J-Ax
 Antonio Aleotti (dopo il 1450-XVI secolo) – pittore italiano
 Erika Aleotti (1980) – cestista italiana
 Giovan Battista Aleotti (1546-1636) – architetto italiano
Giovanni Aleotti (1999) - ciclista italiano
 Luca Paolo Aleotti (1979) – vero nome del rapper Grido
 Marco Aleotti (1959) – regista italiano
 Paolo Aleotti – scultore italiano
 Raffaella Aleotti (1575-dopo il 1640) – compositrice, organista e monaca italiana
 Vittoria Aleotti (1575 circa-dopo il 1620) – compositrice, clavicembalista e monaca italiana

Altro
 Stazione di Ferrara Aleotti